Venganza , es una telenovela de origen argentino, producida por Nanuk . Se emite los lunes , martes y jueves a las 23:15hs por la pantalla de El Doce .

Sinopsis 
Se trata de dos empresas , una que se llama "Kank" , y la otra "Lux" . La dueña de "Kank" , es Cora Selva Alemán y el dueño de "Lux" , es Osvaldo Jorge Marrale . Estas empresas , compiten entre sí porque están una en frente de la otra . Siempre en esta "competencia" , por llamarlo de alguna manera , gana Cora . Cuando Osvaldo , ve y se da cuenta de este triunfo , quiere que Cora , cierre ya su empresa . Pero , no así de la nada , Osvaldo conoce a Cora y sabe que tendrá que tendrá que pedirle que cierre su empresa a cambio de algo .Cuando Osvaldo , le dice eso a Cora , le pregunta ¿A cambio de qué? . Ella le responde , a cambio que vos o uno de tus empleados , haga que Martín Facundo Arana , Teo Mike Amigorena , Violeta Natalia Oreiro y Celia Julieta Cardinali , piensen que son hermanos . Martín y Teo , hasta el momento eran amigos . Celia y Violeta también . Celia y Teo , novios y Violeta y Martin también .Osvaldo acepta , esta condición y hace que le vaya a decir a estos chicos la mentira que son hermanos , Javier Martin Sefeeld , hasta el momento , el mejor amigo de Martín Facundo Arana . Martin , cuando se entera esto , no lo puede creer , pero por supuesto le cree porque es su mejor amigo . Este , le cuenta rápidamente la noticia horrible , a Teo Mike Amigorena , Celia Julieta Cardinali y Violeta Natalia Oreiro . Estos , no lo pueden creer , y hasta les cuesta , pero por vivésas de Cora Selva Alemán , no se enterarán que esto no es verdad .La pregunta es : ¿Por qué Cora pide esto a cambio? . Porque Cora , es mala persona , no quiere que estos sean novios y para que sus supuestos 4 hijos , trabajen mientras ella , no hace nada .En un momento , cuando Cora se da cuenta de que se están enterando de que todo es mentira , decide abrir de nuevo su empresa y dejar que a Osvaldo le vaya muy mal en la suya .Cuando Martin , se entere de esta mentira , se enojará muchísimo con su mejor amigo Javier Martín Seefeld . Martin , ya se lleva desde antes mal con su madre Cora , porque su madre lo odia y le da medicamentos para que se muera .La intriga es : "¿Quién se quedará con la victoria en la competencia de la empresa?" . Esta telenovela , se vestirá con escenas de Drama , Amor , Acción y Suspenso .

Elenco y personajes 
 Facundo Arana como Martín Sacasa / Virer / Junak / Poul.
 Mike Amigorena como Teo Sacasa / Virer / Junak / Poul.
 Natalia Oreiro como Violeta Sacasa / Virer / Junak / Poul.
 Julieta Cardinali como Celia Sacasa / Virer / Junak / Poul.
 Selva Alemán como Cora Sacasa.
 Jorge Marrale como Osvaldo Sacasa / Virer / Junak / Poul.
 Arturo Puig como "Ruíz" Esilum.
 Eleonora Wexler como Luján Sacasa / Virer / Junak / Poul / Amoame.
 Martín Seefeld como Javier Pinue.
 Maximiliano Ghione como Lucas Sacasa / Virer / Junak / Poul / Amoame.
 Luz Cipriota como Santina Amoame.
 Mariano Argento como Paolo Goles.
 Natalia Lobo como Janah Esilum.
 Virginia Innocenti como Claudia Virer.
 Darío Lopilato como Franco Esilum.
 Luisana Lopilato como Cristel Esilum.
 Nicolás Pauls como Victor Goles.
 Mónica Ayos como Elena Sacasa.
 Mónica Galán como Alfreda Esilum.
 Fabiana García Lago como Fabiana Pinue.
 Carlos Belloso como Adrián Pinue.
 Maite Lanata como Melanie Sacasa / Virer / Junak / Poul.
 Tomás Fonzi como Marcos Pinue.
 Nicolas D'agostino como Federico Goles.
 Claudia Lapacó como Argentina Buerte.
 Marcelo de Bellis como Marcelo Buerte.
 Benjamín Rojas como Lautaro Buerte.
 Mercedes Morán como Lorena Mien.
 Rita Cortese como Rosa Mien.
 Graciela Pal como Adriana Mien.
 Manuela Pal como Fernanda Mien.
 Tupac Larriera como Augusto Mien.
 Florencia Peña como Franca Mien.
 Adrián Navarro como Mariano Mien.
 Osvaldo Laport como "Monserrat" Ibañez.
 Enrique Pinti como Rubén Ibañez.
 Laura Azcurra como Mercedes Ibañez.

Rating 
El Rating de Venganza es excelente y más en su primer capítulo , tocando los 40 puntos de rating y en ese día los otros programas Showmatch , Graduados bajaron 10 puntos de rating , es decir tocaron los picos de 15 puntos aproximadamente . Ahora , en la actualidad , toca los 30 puntos de rating , siendo lo más visto del día .

Referencias